

Régimes politiques présents ou passés 

 Sixième République, régime politique en vigueur en Corée du Sud depuis 1987 ;
 Sixième République, régime politique du Niger de 2009 à 2010.

Régimes politiques proposés en France 

En France, la  est le nom donné à différentes propositions de régimes politiques qui pourraient succéder à l'actuelle Cinquième République par le biais d'une révision constitutionnelle, qui est parfois accompagnée de la convocation d'une assemblée constituante.

Années 1970 

 La journaliste Michèle Cotta rédige, en 1974, l'ouvrage Sixième République à la suite de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing.

Années 1980 

 En 1981, Brice Lalonde, candidat des écologistes à l'élection présidentielle, propose la Sixième République dans son livre programme.

Années 1990 et suivantes 

 En 1991, Simone Veil évoque une Sixième République modelée sur les États-Unis, sans Premier ministre.

 En 1992, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Noëlle Lienemann et Julien Dray fondent la , mouvement au sein du Parti socialiste défendant la révision constitutionnelle. Mélenchon promeut notamment le retour d'un parlementarisme fort, une consultation plus poussée des citoyens ainsi que la diminution des pouvoirs de l'exécutif. Il est rejoint en cela par Yannick Jadot et Benoît Hamon en 2017.

 Jean-Marie Le Pen lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 1995.

 En 1999,  proposent une loi constitutionnelle mettant en place une Sixième République avec pour principale caractéristique la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, contre 7 à l'époque.

 Christiane Taubira lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2002.

 Arnaud Montebourg plaide pour une Sixième République dans un livre coécrit avec le constitutionnaliste Bastien François : La Constitution de la  République (Paris, Odile Jacob, 2005).

  propose dans son programme publié en 2020 le passage à une « République nouvelle », faisant suite à une position publiée en 2018 « Osons la Révolution démocratique : six propositions pour une  ».

Notes et références

Voir aussi